Ministerul Economiei poate fi:

Ministerul Economiei (România)
Ministerul Economiei și Infrastructurii (Republica Moldova)